Аеропорти Південного Судану — аеропорти Південного Судану.

Посилання 
 Great Circle Mapper  
 Aircraft Charter World  
 List of Sudan Airports with Google Maps  

Південний Судан
 
Аеропорти